Костромска́я областна́я ду́ма — постоянно действующий высший и единственный законодательный (представительный) орган государственной власти Костромской области, избирается сроком на 5 лет. Находится в Костроме на Советской площади, дом 2.

История 
В 1994—1996 годах I созыв избран 13 марта 1994 года на 2 года, состоял из 13 депутатов. Председатель — А.И. Бычков.

В 1996—2000 годах II созыв была избран 8 декабря 1996 года на 4 года, состояла из 21 депутата. Председатель — А.И. Бычков.

В 2000—2005 годах III созыв избран 10 декабря 2000 года на 5 лет, состояла из 24 депутатов. Председатель — В.П. Ижицкий.

4 созыв (2005—2010) 
4 декабря 2005 года состоялись выборы в региональный парламент Костромской области, по смешанной системе. По их итогу 6 партий преодолели 4 % избирательный барьер и сформировали одноимённые фракции.

Российская партия Пенсионеров после регистрации, за день до голосования 3 декабря, добровольно сняла свой партийный список и не участвовала в выборах.

Остальные партии, принимающие участие в выборах, не прошли, среди них: Союз правых сил 2,92 % (6 624 голосов) и партия Народная Воля 0,82 % (1 861 голосов). Несмотря на это, «Союз правых сил» и партия «Пенсионеров» имели по одному депутату, избранных по одномандатному округу или перешедших из других партий. 7 независимых депутатов.

5 созыв (2010—2015) 
По итогу единого дня голосования 10 октября 2010 года в региональный парламент прошло 4 парламентские партии, принимавших участие, преодолевших 7 % барьер..

Партии Правое дело избирательная комиссия отказала в регистрации.

6 созыв (2015—2020) 

По итогу единого дня голосования 13 сентября 2015 года в региональный парламент прошло 4 парламентские партии, преодолевшие 5 % барьер.

7 созыв (2020—2025)

Выборы в Костромскую областную Думу седьмого созыва состоялись 13 сентября 2020 года. В регионе явка составила 39,5%. В новый состав областного представительного органа власти были избраны 35 депутатов, председателем Думы избран Анохин Алексей Алексеевич, заместителями председателя Богданов Иван Анатольевич и Деменков Сергей Анатольевич. Были образованы 8 комитетов: по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике; по бюджету, налогам, банкам и финансам; по экономической, промышленной политике и предпринимательству; по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии; по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; по образованию, культуре и делам архивов; по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту; по здравоохранению, социальной политике и занятости населения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Костромской областной думы

Политика Костромской области
Законодательные органы власти субъектов Российской Федерации